Auguste Coutin ist der Name folgender Personen:

* Auguste Coutin (Medailleur) (1864–1942), französischer Medailleur
 Auguste Coutin (Koch) (1884–1912), französischer Koch